«Он жив» — советский короткометражный фильм 1963 года, снятый на Рижской киностудии режиссёром Адой Неретниеце.

Сюжет 
В походе пионеры просят у молодой учительницы её старую зажигалку, и она рассказывает о том, как во время войны она — шестилетняя девочка — случайно попала в партизанский отряд, и о том, как партизан Артур много раз спас ей жизнь и научил её, умеющую прежде считать лишь до двух, считать до тысячи.
А она корила Артура, что он много курит, лепила отряду обед — куличи из песка, утащила стирать штаны Артура, называя себя его женой:
— У всех мужчин должны быть жёны, иначе вы все пропадёте. Я буду тебя кормить, поить и одевать. А ты будешь ходить на работу и на войну.
А когда отряд попал в засаду карателей, Артур спрятал её в лесу, наказав считать три раза по тысяче и только потом выходить. Очевидно, весь отряд погиб от рук карателей. Выйдя из убежища, девочка нашла на месте боя у ручья лишь зажигалку Артура, которую хранит много лет, надеясь, что он жив.

В ролях 
 И. Юриксоне — Яна
 Евгений Жариков — Артур, партизан
 Астрида Кайриша — ''Яна взрослая, учительница
В эпизодах: Валдемарс Зандбергс, Роберт Мустапс, Артурс Киршфелдс, Улдис Ваздикс.

Критика 
Спустя полвека отмечается, что об этой короткометражке, может, и не стоило вспоминать, но этот фильм не похож ни на один другой в творчестве режиссёра Ады Неретниеце, хотя затем она сняла более десятка фильмов, — и всё из-за операторской работы Вадима Масса, благодаря которому простой литературный сценарий зазвучал поэтической струной и романтикой:
Кажется, полнота мысли, простота и эмоциональность фильма достигли наивысшей степени именно в этой скромной работе. На мой взгляд, крупнейшая заслуга здесь в культуре съёмки. Оператор Вадим Масс, с которым режиссёр работал не один раз, именно в этом фильме наиболее точно уловил драматургию материала. Не всегда режиссёрам так посчастливится.

Примечания 

Короткометражные фильмы СССР 1963 года
Короткометражные фильмы Рижской киностудии
Фильмы о партизанах
Фильмы о Великой Отечественной войне